Lutowo (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Sępoleński, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Lutowo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Myśliborski, woiwodschap West-Pommeren